Rodrigo Pinto puede referirse a:

 Rodrigo Pinto Guedes, militar portugués participante en la Guerra del Brasil.
 Rodrigo Pinto Jerez, exfutbolista chileno.